Аллонн или Аллонны ( или Allonnes) — название нескольких коммун во Франции:

 Аллонн (Дё-Севр) — в департаменте Дё-Севр.
 Аллонн (Мен и Луара) — в департаменте Мен и Луара.
 Аллонн (Сарта) — в департаменте Сарта.
 Аллонн (Уаза) — в департаменте Уаза.
 Аллонн (Эр и Луар) — в департаменте Эр и Луар.